Niemcy:
 Mehring – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting
 Mehring – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Osoby:
 Franz Mehring – niemiecki filozof
 Maximilian Mehring – niemiecki piłkarz
 Sigmar Mehring – niemiecki pisarz
 Walter Mehring – niemiecki pisarz
 Wolfram Mehring – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Mering